Serhij Bubka – politico ed ex astista ucraino, fino al 1991 sovietico
 Serhij Bubka – tennista ucraino, figlio del precedente
 Vasilij Bubka – ex astista ucraino